Knúkur (Borðoy), berg op Faeröer met een hoogte van 642 meter
 Knúkur (Mykines), berg op Faeröer met een hoogte van 560 meter
 Knúkur (Svínoy), berg op Faeröer met een hoogte van 460 meter
 Knútur, ook bekend als Knúkur, berg op Faeröer (Skúvoy) met een hoogte van 393 meter
 Knúkur (Sandoy), berg op Faeröer met een hoogte van 369 meter